Ben 10 este un serial american de animație televizat creat de Man of Action pentru Cartoon Network. Serialul servește drept un reboot al serialului original din 2005 cu același nume. A debutat prima oară pe 1 octombrie 2016 în Australia, Noua Zeelandă și Asia-Pacific, apoi și-a avut premiera în Statele Unite pe 10 aprilie 2017. Serialul s-a încheiat pe 11 aprilie 2021 după patru sezoane, un film și trei episoade speciale (cu ultimele două speciale fiind încrucișări cu Generator Rex și respectiv serialele anterioare Ben 10).

Premisă
Bazându-se pe franciza de mare succes despre copilul erou Ben Tennyson, Ben 10 va introduce un nou Ben, alături de verisoara lui, Gwen, și de bunicul Max, în timp ce călătoresc prin țară în timpul vacanței de vară. Atunci când Ben găsește Omnitrixul, un ceas misterios care îl transformă în zece extratereștri  prietenoși diferiți, o lume a superputerilor extraterestre se deschide pentru el.

Episoade

Referințe

Legături externe
 

Cartoon Network
Seriale de animație
Desene animate
Ben 10
Seriale de televiziune din 2016